HCAR steht für:
 7-Hydroxymethyl-Chlorophyll-A-Reduktase, Enzym mit der EC-Nummer EC 1.17.7.2, eine Oxidoreduktase, die auf CH- oder CH2-Gruppen wirkt
 Heavy Counter-Assault Rifle, US-amerikanisches leichtes Maschinengewehr, siehe Browning Automatic Rifle #Ohio ordnance HCAR

Abkürzung